Ра́тников (Ратникова) — русская фамилия. Происхождение фамилии от ратник — воин, солдат.

Ратников 
 
  (1944—2020) — генерал-майор ФСБ, главный консультант Службы безопасности президента РФ Бориса Ельцина.
 Ратников, Владимир Петрович (1930—2001) — советский и российский учёный-физик.
 Ратников, Геннадий Васильевич (род. 1935) — советский белорусский кинокритик, киновед, педагог.
 Ратников, Даниил (род. 1988) — эстонский футболист.
 Ратников, Константин Иванович (1913—1980) — советский футболист.
 Ратников, Николай Леонидович (1937—2017) — советский и российский тренер по лыжным гонкам.
 Ратников, Пётр Петрович (1918—1943) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Ратников, Сергей (род. 1959) — советский и эстонский футболист, футбольный тренер.
 Ратников, Эдуард (род. 1983) — эстонский футболист.

Ратникова 
 Ратникова, Татьяна Ильинична (род. 1940) — советский спортсмен-стрелок.

См. также 
 Ратник

Примечания